Гедехаури — грузинская фамилия. Известные носители:
 Гедехаури, Гурам Ираклиевич (1963) — советский борец классического стиля.
 Гедехаури, Зураб Гурамович (1994) — российский борец греко-римского стиля.